The Great Train Robbery é o título de vários filmes:
 The Great Train Robbery, filme de 1903, dirigido por Edwin S. Porter. 
 The Great Train Robbery, filme de 1969, dirigido por Hy Averback.
 The Great Train Robbery, filme de 1979, dirigido por Michael Crichton
 The Great St Trinian's Train Robbery filme de 1966 realizado por Frank Launder e Sidney Gilliat

Desambiguação